Noho steht für:

 NoHo, ein Stadtteil im New Yorker Bezirk Manhattan
 Batanga (Sprache), eine Bantusprache